Tuollurivier - een rivier in Zweden
Tuollumeer - een meer in Zweden